Шанте́ль () — кантон во Франции, находится в регионе Овернь, департамент Алье. Входит в состав округа Мулен.

Код INSEE кантона — 0303. Всего в кантон Шантель входит 15 коммун, из них главной коммуной является Шантель.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2007 год составляло 5 218 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Алье на сайте INSEE 
 Расположение кантона Шантель на карте Франции

Кантоны департамента Алье